Point Blank е дебютен и единствен студиен музикален албум на индъстриъл метъл групата Nailbomb, който е издаден на 8 март 1994 г. от Roadrunner Records. Групата е страничен проект от средата на 90-те на Макс Кавалера от Sepultura и Алекс Нюпорт.

Състав 
 Макс Кавалера – вокал и китара
 Алекс Нюпорт – вокал и китара
 Игор Кавалера – барабани (песен 1,5,7,10,12 и 13)
 Андреас Кисер – китара (песен 2,9, и 11)
 Дино Кизарес – китара (песен 3)

Песни 

Музикални албуми от 1994 година
Дебютни албуми
Метъл албуми